

Astronomia 
 M74  – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M74  – autostrada britannica tra Glasgow e Abington nel South Lanarkshire